Dworiczczia (do 1946 Ludwikówka) – wieś na Ukrainie, w  obwodzie tarnopolskim, w rejonie trembowelskim
 Mysliwka (do 1946 Ludwikówka) – wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie dolińskim
 Ludwikówka – dawna wieś na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim 
 Ludwikówka (gmina) – dawna gmina zbiorowa w II RP